Grodziec (gemeente), gemeente in de provincie Groot-Polen, in powiat Koniński
 Grodziec (Groot-Polen), plaats in de gemeente Grodziec
 Grodziec (Neder-Silezië), plaats in de gemeente Zagrodno
 Grodziec (gemeente Niemodlin), plaats in de gemeente Niemodlin in woiwodschap Opole in powiat Opolski
 Grodziec (gemeente Ozimek), plaats in de gemeente Ozimek in woiwodschap Opole in powiat Opolski